Па́вел Ива́нович Петро́в:
 Петров, Павел Иванович (к. XVIII — нач. XIX вв.) — российский писатель и издатель.
 Петров, Павел Иванович (1792—1871) — русский генерал, участник Наполеоновских войн и покорения Кавказа, Подольский гражданский губернатор.
 Петров, Павел Иванович (1869—?) — Георгиевский кавалер; полковник; 25 ноября 1916.
 Петров, Павел Иванович (1937—2012) — советский художник-мультипликатор.